Girolles é o nome de duas comunas em França:
Girolles (Loiret)
Girolles (Yonne)

Desambiguações de topônimos